Dödmantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dödmanstjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Dödmantjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (16 ha)
Dödmantjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Dödmantjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (6,25 ha)
Stor-Dödmantjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (12,6 ha)
Dödmantjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn